De Majungasaurinae zijn een groep vleesetende theropode dinosauriërs die behoren tot de Neoceratosauria.

In 2014 benoemden Thierry Tortosa, Eric Buffetaut, Nicolas Vialle, Yves Dutour, Eric Turini en Gilles Cheylan een klade Majungasaurinae ter gelegenheid van de benoeming van Arcovenator. De klade werd gedefinieerd als de groep bestaande uit alle soorten nauwer verwant aan Majungasaurus crenatissimus dan aan Carnotaurus sastrei.

De Majungasaurinae behoren tot de Abelisauridae en zijn de zustergroep van de Brachyrostra. Behalve Majungasaurus en Arcovenator zijn mogelijke majungasaurinen Indosaurus, Rahiolisaurus en Rajasaurus. De groep bestaat uit middelgrote tot grote roofdieren uit het Krijt van Madagaskar, India en Europa.

Dit kladogram toont de positie van de Majungasaurinae in de Abelisauridae:

{{clade| style=font-size:100%; line-height:100%
|label1=Abelisauridae 
|1=

Literatuur
Thierry Tortosa, Eric Buffetaut, Nicolas Vialle, Yves Dutour, Eric Turini & Gilles Cheylan, 2013, "A new abelisaurid dinosaur from the Late Cretaceous of southern France: Palaeobiogeographical implications", Annales de Paléontologie

Neoceratosauria